Marche-en-Famenne (Waals: Måtche-el-Fåmene) is een stad in de Belgische provincie Luxemburg. De stad telt ruim 17.000 inwoners.

Geschiedenis

De stad kreeg bekendheid vanwege de ondertekening op 8 november 1576 van de Pacificatie van Gent, door de pasbenoemde landvoogd don Juan van Oostenrijk. Enkele maanden later, op 12 februari 1577, werd er ook het Eeuwig en Onherroepbaar Edict ondertekend, waarmee don Juan verklaarde de modaliteiten van het akkoord (vastgelegd in de Unie van Brussel op 9 januari 1577) te aanvaarden. De Staten zouden verder de koning erkennen en eigenhandig het katholicisme handhaven of herstellen.

Voor de ondertekening was don Juan, met gevaar voor eigen leven, alleen en zonder gevolg maar vermomd als lakei, dwars door Frankrijk gereisd, de kortste weg om vanuit Spanje de Nederlanden te bereiken.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Marloie

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden 

 Famenne & Art Museum

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bestuur 
Burgemeesters van Marche-en-Famenne waren:
 ?-1986 : Charles Hanin
 1986-... : André Bouchat

Geboren in Marche-en-Famenne
Hugo Siquet (2002), voetballer

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)